

Geografia
 Warder  – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania
 Warder  – località dell'Olanda Settentrionale, nei Paesi Bassi

Persone
 Laurie Warder (1962) – tennista australiano